Malkovich ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Malkowytsch (* 1961), ukrainischer Dichter und Verleger
 Jadran Malkovich (* 1977), deutsch-serbischer Schauspieler und Musicaldarsteller
 John Malkovich (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent